grzybek – daszek chroniący wartownika albo dyżurnego przed warunkami atmosferycznymi
 grzybek – metalowy element będący częścią punty szpadowej i floretowej
 grzybek – rodzaj nacieku jaskiniowego
 grzybek – wywrócenie żaglówki, lub jachtu do góry dnem
 grzybek – potoczna nazwa awaryjnych wyjść ze schronów stojących na polskich osiedlach
 grzybek –  potrawa kuchni polskiej
 Grzybek – leśniczówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Osie
 Grzybek – jedna ze skał w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach
 Grzybek – nieużywana skocznia narciarska w Czarnkowie
 Grzybek – drewniana architektura parkowa w Toruniu, przystanek tramwajowy z 1843 roku.

 Osoby o nazwisku Grzybek
 Agnieszka Grzybek – polska polonistka i feministka
 Agnieszka Grzybek – polska biathlonistka
 Bogusław Grzybek – polski dyrygent i organista
 Józef Grzybek – polski historyk, organista i dyrygent
 Józef Grzybek – polski harcerz
 Paweł Grzybek – pułkownik Wojska Polskiego
 Stanisław Grzybek – polski ksiądz, tłumacz Pisma Świętego

 Zobacz też

 Budy-Grzybek
 grzyb, podgrzybek
 grzybek zaworu